Сельское поселение Рахмановское — упразднённое в 2017 году муниципальное образование (сельское поселение) упразднённого Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Общие сведения 
Образовано 01.01.2006 года на основании закона Московской области от 15.02.2005 № 41/2005-ОЗ «О статусе и границах Павлово-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (принят постановлением Мособлдумы от 26.01.2005 № 2/126-П). Административный центр — село Рахманово.

Глава сельского поселения — Каширин Владимир Николаевич. Адрес администрации сельского поселения: 142520, Московская область, Павлово-Посадский район, с. Рахманово, д. 84.

География 
На севере граничит с городским поселением Павловский Посад, на юге — с сельским поселением Аверкиевское, на востоке — с сельским поселением Улитинское, на западе — с Ногинским районом. Площадь территории составляет 7394 га.

Состав поселения 
В границе сельского поселения находятся 11 населённых пунктов (9 деревень и 2 села):

Население 

Согласно переписи 2010 года общая численность населения — 4008 человек, в том числе 1751 мужчина и 2257 женщин, что в процентном соотношение составляет 43,7 и 56,3 %.

Максимальное число жителей поселения проживают в сёлах Рахманово и Казанское, минимальное число — в деревне Игнатово — 37 человек.

Демографическая структура поселения:
 население в возрасте моложе трудоспособного составляет 27 % общей численности населения;
 в трудоспособном возрасте — 58 % населения;
 старше трудоспособного — 14 % населения.

Флаг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Рахмановское

Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Упразднённые муниципальные образования Павлово-Посадского района
Упразднённые сельские поселения Московской области